Pop, abréviation de populaire, peut faire référence à :

Culture 
 Pop art, un courant artistique des années 1960 ;
 Pop art féministe, courant artistique féministe des années 1960 ;
 POP : la plateforme ouverte du patrimoine, un site du Ministère de la Culture français.

Architecture 
  ;

Cinéma 
 Le film Prince of Persia : Les Sables du Temps adapté de la série de jeux vidéo ;

Musique 
 La musique pop ;
 Pop, un album du groupe U2 ;

Chimie 
 polluant organique persistant ;
 plastomère polyoléfine (désignation américaine) ;
 polyphosphonate (ignifugeant).

Cuisine 
 Alcool pop, une boisson faiblement alcoolisée et souvent sucrée destinée à une clientèle jeune.
 « Pop » est aussi un synonyme du mot « soda » utilisé majoritairement dans le nord des États-Unis.

Informatique 
 Freebox Pop, la dernière Freebox de Free.
PoP, le Plan Ordinateur Portable.
Plateforme ouverte du patrimoine, base de données de l'inventaire du patrimoine culturel du ministère français de la culture remplaçant depuis 2018.
les moteurs de recherche des bases Mérimée, Palissy, Joconde... pop.culture.gouv.fr.
PoP, en télécommunication, est un acronyme anglais pour Point of Presence, une interface entre deux entités de télécommunication.
 Post Office Protocol, un protocole des messageries électroniques.
Pop! OS, système d'exploitation Linux.

Jeux 
 Le bateau à moteur pop-pop, un jouet.

Jeux vidéo 
Prince of Persia, la série dont sont issus les deux jeux cités précédemment.
Prince of Persia, un jeu vidéo sorti en 1989.
 Prince of Persia, un autre jeu vidéo sorti en 2008.
 The Planes of Power, la quatrième extension d'EverQuest.
Pop, un jeu vidéo sorti en 2008 sur Wii.

Patronyme 
 Gheorghe Pop, biathlète roumain.
Iggy Pop (1947-), un chanteur américain.
 :
 Jacky Pop, écrivain français.
 Jacky Pop, personnage de radio.

Politique 
 Parti ouvrier et populaire, une section cantonale (Jura, Neuchâtel, Vaud) du Parti suisse du Travail.
 Parti ouvrier paysan, un parti politique français, scission du PCF en 1929-1930.

Toponyme 
 Pop est une ville d'Ouzbékistan.

Transport 
 Pop (train) est une série de trains de la série Coradia construits par Alstom.

Autres 
 Onomatopée d'un bruit.